Stratus kan syfta på:

Dodge Stratus – ett bilmodel från Chrysler Corporation
Stratus (moln) –  ett moln som befinner sig på låg höjd
Stratus Technologies – ett amerikanskt företag som tillverkar feltoleranta datorer